James Alexander Calder ist der Name folgender Personen:

* James Alexander Calder (Politiker) (1868–1956), kanadischer Politiker 
 James Alexander Calder (Botaniker) (1915–1990), kanadischer Botaniker